Geografie
 Silang, gemeente in de Filipijnse provincie Cavite

Personen met de achternaam Silang
 Diego Silang, Filipijns rebellenleider
 Gabriela Silang, Filipijns rebellenleidster